

Рокдейл — місто, штат Техас
 Рокдейл — селище, штат Іллінойс
 Рокдейл Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Рокдейл — селище, штат Вісконсин